Кириковский сельсовет — административные и муниципальные образования:

 Кириковский сельсовет — в Пировском районе Красноярского края России.
 Кириковский сельсовет — в Лысковском районе Нижегородской области России.

См. также 
 Кириковский поселковый совет — в Великописаревском районе Сумской области Украины.